Alfonso Maria Massari (Nàpols, 1854 – Roma, 1949), explorador italià 
 Lucio Massari (Bolonya, 1569 - 1633), pintor italià del primer Barroc